Шемякина — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Шемякина (Попова), Екатерина Николаевна (род. 1983) — российская футболистка.
 Шемякина, Яна Владимировна (род. 1986) — украинская фехтовальщица.

Топоним 
 Шемякина — река в Волгоградской области.
 Шемякина — деревня, Тайшетский район, Иркутская область.
 Шемякина — деревня, Болховский район, Орловская область.

См. также 
 Шемякин